— одна из линий Токийской подземки, относится к сети Tokyo Metro.

Полное название — . Протяжённость составляет 20,3 км.

На картах, схемах и дорожных указателях линия изображена серебряным цветом, а её станции пронумерованы с использованием литеры H.

Подвижной состав: Tokyo Metro 13000 series

Станции 

Все станции расположены в Токио.

Линии Tokyo Metro
Линии метрополитена, построенные в 1961 году